

Sigle 
 Zope Public License  – licenza libera

Codici 
 zpl – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Lachixío

Informatica 
 ZPL  – linguaggio di programmazione